Слово Мосс () имеет следующие значения:

 Мосс — город в Норвегии.
 Мосс — норвежский футбольный клуб.

Фамилия 
 Мосс, Глен (род. 1983) — новозеландский футболист, вратарь.
 Мосс, Джерри (род. 1935) — американский бизнесмен, видный деятель музыкальной индустрии.
 Мосс, Джесси (род. 1983) — канадский актёр.
 Мосс, Джонатан (род. 1970) — английский футбольный судья.
 Мосс, Джонни (1907—1995) — американский профессиональный игрок в покер.
 Мосс, Джордж (1918—1999) — американский историк и педагог.
 Мосс, Дмитрий Вячеславович (род. 1963) — российский продюсер, композитор, музыкант.
 Мосс, Дэвид (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Мосс, Кейт (род. 1974) — британская топ-модель и актриса.
 Мосс, Керри-Энн (род. 1967) — канадская киноактриса.
 Мосс, Кристофер (род. 1984) — английский композитор, диджей и музыкальный продюсер.
 Мосс, Марсель (1872—1950) — французский социолог и этнограф.
 Мосс, Маршалл (1908—1989) — американский скрипач.
 Мосс, Пётр (род. 1949) — польский и французский композитор.
 Мосс, Стирлинг (1929—2020) — британский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 Мосс, Тайлер (род. 1975) — канадский хоккеист, вратарь.
 
 Мосс, Эдвард (род. 1977) — американский актёр и танцор.
 Мосс, Элизабет (род. 1982) — американская актриса.

См. также 
 
 Moss (игра)
 Хафса Мосси